Andrzej Olszewski (ur. 1931) – polski chirurg i polityk
 Andrzej Kazimierz Olszewski (ur. 1931) – polski historyk sztuki
 Andrzej Olszewski (ur. 1949) – polski przedsiębiorca
 Andrzej Olszewski (ur. 1975) – polski piłkarz
 Andrzej Olszewski (zm. 1976) – polski brydżysta
 Andrzej Olszewski – polski misjonarz, założyciel Misji Nadziei